Thomas Fielder Bowie (1808-1869) – amerykański polityk
 Thomas Bowie (1889-1972) – szkocki rugbysta